Sprinter, derivado de sprint, puede referirse a:
 Una persona que participa en carreras de velocidad.
 Sprinter (tienda), una cadena de tiendas de deporte de mediana superficie.
 Esprínter, un ciclista especializado en la velocidad punta.
 Sprinter, una computadora de 1996.
 Mercedes-Benz Sprinter, un modelo de furgoneta.
 Toyota Sprinter, un automóvil.
 Sprinter (canción), título de una canción de 2008 de Kalafina.